Poke peut désigner :

Alimentation 
Poke, un plat hawaïen.
 , un gâteau des Îles Cook et de Polynésie française.

Géographie 
  est une colline du Soudan du Sud.
  est une rivière du Cameroun.

Patronyme 
Poke est le nom de famille de :

  (1906-1989), homme politique australien.
  (né en 1963), musicien anglais.
  (né en 1985), footballeur anglais.

Autres 
 POKE (commande du langage BASIC, alter ego de la commande PEEK).
 , une langue parlée en République Démocratique du Congo.
 Pokes est un des surnoms des Cowboys d'Oklahoma State.